dzielna – w arytmetyce
2 miejscowości w Polsce: 
 Dzielna – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Dzielna – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna